A categoria equipe mista do Campeonato Mundial de Judô de 2017 ocorreu no dia 3 de setembro.

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Campeonato Mundial de Judô de 2017